Линия смерти — название нескольких художественных фильмов.

 Линия смерти (фильм, 1988) — оригинальное название «Party line»;
 Линия смерти (фильм, 1991, Россия) — производство Россия;
 Линия смерти (фильм, 1991, США) — производство США, оригинальное название «Kill Line».
 Линия смерти (фильм, 2009) — производство США, оригинальное название «Deadline».